Степанида Демидовна Виштак (иногда употреблялось — Выштак, ; 1918—1994) — мастер высоких урожаев зерновых культур и сахарной свёклы, звеньевая колхоза «Радянська Украïна» Васильковского района Киевской области УССР, дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1952).

Биография 
Родилась 17 октября 1918 года в селе Лосятин ныне Васильковского района Киевской области.

С 1933 колхозница, с 1937 звеньевая колхоза имени Котовского (имени Молотова) в своём селе. В 1942-1945 угнана в Германию.

С 1945 снова звеньевая колхоза имени Молотова (с 1957 — «Радянська Україна») села Лосятин Гребинковского (Васильковского) района Киевской области.

В 1950 году Степанидой Виштак получен рекордный урожай сахарной свёклы — 683 ц с 1 га (на площади 3,5 га). За период 1965—1967 звено Виштак получало по 370—460 ц сахарной свёклы с гектара.

Член КПСС с 1950 года. Делегат XX—XXV съездов КПСС. Член ЦК КП Украины с 1966 года. Депутат Верховного Совета СССР 4—8-го созывов.

Награды 
 дважды Герой Социалистического Труда:
 11.04.1949 — за высокие урожаи пшеницы,
 07.08.1952 — за успехи в развитии сельского хозяйства.
 6 орденов Ленина (в том числе 11.04.1949, 3.07.1950, 20.06.1951, 13.07.1954)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудовой Славы 3-й степени
 медали
 Государственная премия СССР (1978)

Память 
В 2008 году отмечалось 90-летие со дня рождения Степаниды Виштак.

Ей были посвящены стихи Павло Тычины — «Песня о Степаниде Виштак».

Бюст Степаниде Виштак, установленный на её родине, выполнил украинский скульптор Иван Макогон.

Сюжеты о С. Д. Виштак были сняты во многих документальных фильмах того времени.

Примечания

Литература 
 С. Виштак Вторая золотая звезда//Огонёк. — 1952. — №52. — С. 9.
 Г. Калининчев Звено как семья//Огонёк. — 1978. — №10. — С. 7.
 Работница. — 1952. — №10. — С. 26.

Ссылки 
 
 
 Васильківська земля здавна славилася видатними людьми
 Наградное дело Виштаковой Степанида Демидовной. Украинская ССР, Киевская область, Гребенковский район, колхоз им. Молотова. Указ от 7 августа 1952 г., Российский государственный архив экономики

Дважды Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Свекловоды
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС